Il Gruppo Mondiale 2017 è il massimo livello di competizione della Fed Cup 2017. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti vincere il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel Gruppo Mondiale anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Repubblica Ceca vs. Spagna

Stati Uniti vs. Germania

Bielorussia vs. Paesi Bassi

Svizzera vs. Francia

Semifinali

Stati Uniti vs. Repubblica Ceca

Bielorussia vs. Svizzera

Finale

Bielorussia vs. Stati Uniti

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2017
Fed Cup 2017 Spareggi Gruppo Mondiale
Fed Cup 2017 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni

Fed Cup 2017